Passow (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, district Parchim
 Passow (Uckermark), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, district Uckermark